Плиссы — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Плисской волости.

География 
Расположена на северо-западном побережье Невельского озера, на юго-западной границе райцентра, города Невель.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 290 человек.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года деревня была административным центром Плисской волости, перенесённый затем в город Невель.

Персоналии
Вилинбахов, Иван Афанасьевич— русский военачальник, полковник, герой Бородинской битвы, командир Несвижского карабинерного полка.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)